Miejscowości w USA:
 Pennville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Pennville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie York